Торен Уэлс (Tauren Wells) — американский христианский музыкант, лидер христианской рок-группы Royal Tailor. Лауреат и номинант нескольких премий, включая Грэмми.

Биография 
 См. также «Tauren Wells Biography» в английском разделе.
Родился 7 апреля 1986 года в г. Батл-Крик, округ Калхун, штат Мичиган, США. Был членом-основателем христианской рок-группы Royal Tailor вместе с DJ Cox и Blake Hubbard, в то время когда они учились в Indiana Bible College в 2004 году.

Дискография 
 См. также «Tauren Wells discography» в английском разделе.

Награды и номинации 
Billboard Music Awards

|-
|2019 || «Known»|| Top Christian Song|| 
|}

GMA Dove Awards ()

Grammy Awards

Примечания

Ссылки 
 Official website
 H.E.R., Tauren Wells — Hold Us Together

Певцы и певицы США
Христианские музыкальные исполнители